River Blythe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Blythe (vattendrag i Storbritannien, lat 52,52, long -1,68), England, 
 River Blithe (vattendrag i Storbritannien), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar